

Секур — муніципалітет у департаменті Мозель

Секур — громада в кантоні Берн